Le tournoi de water-polo aux Jeux olympiques de 1912 ont lieu pendant les épreuves olympiques à Stockholm, en Suède.

Équipes 
45 poloïstes appartenant à 6 nations participèrent aux JO de Stockholm.
 Autriche : 7.
 Belgique : 9.
 France : 8.
 Grande-Bretagne : 7.
 Hongrie : 7.
 Suède : 7.

Tournoi

Tournoi pour la médaille d'or

Tournoi pour la médaille d'argent

Résultats

Podium

Équipe du Royaume-Uni 

Charles Bugbee, Charles Sydney Smith, George Thomson Cornet, Edwin Arthur Hill, George Wilkinson, Paul Radmilovic, Isaac Bentham.

Équipe de Suède 
Torsten Kumfeldt, Harald Julin, Max Gumpel, Pontus Hansson, Robert Andersson, Vilhelm Andersson, Erik Bergqvist.

Équipe de Belgique 
Albert Durant, Herman Meyboom, Victor Boin, Joseph Pletinckx, Félicien Courbet, Oscar Grégoire, Hermann Donners.

Voir aussi 

Épreuve aux Jeux olympiques de 1912
1912
Jeux olympiques
Jeux olympiques 1912